een lied
 Canto (epos), een deel van een epos
 Canto Ostinato, een compositie van Simeon ten Holt
 Canto Collectie, een serie schilderijen van Rob Møhlmann
 Enrique Canto
 Ernesto Canto